Franz Ferdinand:

 Franz Ferdinand — инди-рок-группа, образованная в 2001 году в Глазго.
 Franz Ferdinand — дебютный студийный альбом шотландской группы Franz Ferdinand.